Suporte (heráldica) — figura que sustenta ou guarda o escudo de um brasão de armas;
 Suporte (matemática) — tipo de conjunto matemático, utilizado em funções;
 Suporte técnico — serviço de assistência relacionado à tecnologia;
 Suporte (arquivística) — material em que as informações são registradas.

Desambiguação